As eleições legislativas na Itália de 1946 foram realizadas a 2 de Junho e, serviram para eleger 556 deputados para a Assembleia Constituinte. Convém referir que, no mesmo dia, era realizada um referendo sobre que regime iria perdurar em Itália: república ou monarquia.

Estas foram as primeiras eleições realizadas após a queda do fascismo em Itália e o fim da Segunda Guerra Mundial.

Os resultados das eleições confirmaram a força dos três principais partidos italianos: Democracia Cristã, que foi o vencedor das eleições com 35,2% dos votos; Partido Socialista Italiano, que obteve 20,7% dos votos e Partido Comunista Italiano que se ficou pelos 18,9% dos votos.

Após as eleições, um governo de grande coligação viria a ser formado, mas, em 1947, por pressão dos EUA, os ministros socialistas e comunistas foram expulsos do governo.

No referendo institucional, a monarquia foi abolida, com a vitória da República com 54,3% dos votos.

Resultados oficiais

Resultados oficiais do Referendo

Tabela de Resultados por Distrito Eleitoral

Assembleia Constituinte 

Eleições na Itália
1946 na Itália
Eleições em 1946